Le Mariage de la Vierge est le titre de plusieurs peintures italiennes  (Sposalizio della Vergine) sur le thème du Mariage de la Vierge :
 Le Mariage de la Vierge de Raphaël
 Le Mariage de la Vierge du Pérugin
 Le Mariage de la Vierge du Greco
 Le Mariage de la Vierge par Domenico Beccafumi.
 une des fresques des Storie della Vergine de Lorenzo Monaco de la chapelle Bartolini Salimbeni de l'église Santa Trinita (1420 env.).
 par Lorenzo Costa,
 par Ludovico Carracci,
 par Michelino da Besozzo,
 ...